Marko Mrkoci (kajakaš i kanuist)
Marko Mrkoci (narodni heroj)